{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#F9D251"
!colspan="12"|Australian Open 2023
|-
|style="text-align:right; width:7em;"|Campioni:
|colspan="2" | Rinky Hijikata   Jason Kubler
|-
|style="text-align:right; width:7em;"|Finaliști:
|colspan="2" | Hugo Nys   Jan Zieliński
|-
|style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
|colspan="2" |6–4, 7–6(7–4)
|
|- style="background:#e3e3e3; text-align:center;"
|colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|Simplu:
|Masculin      Feminin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu:
|Masculin      Feminin
|-
|style="text-align: right;"|Mixt:
|Mixt
|
|- style="background:#e3e3e3; text-align:center;"
|colspan="11" | Calificări|- style="text-align: center;"
|Masculin 
|Feminin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|}Australian Open 2023 – Dublu masculin ''' are loc în a doua jumătate a lunii ianuarie 2023. Șaizeci și patru de perechi s-au înscris în competiția de dublu a turneului australian de Grand Slam disputat la Melbourne Park. Thanasi Kokkinakis și Nick Kyrgios au fost campionii en-titre, dar perechea s-a retras din cauza rănii la genunchi a lui Kyrgios.

Wesley Koolhof, Neal Skupski, Rajeev Ram, Mate Pavić, Marcelo Arévalo și Jean-Julien Rojer sunt în competiție pentru Nr. 1 mondial la dublu la începutul turneului.

Rinky Hijikata și Jason Kubler i-au învins pe Hugo Nys și Jan Zieliński în finală, cu 6–4, 7–6(7–4), pentru a câștiga titlul de tenis la dublu masculin la Australian Open 2023. Au primit un wildcard pentru a intra în turneu, Hijikata și Kubler au salvat un punct de meci în drum spre titlu, în meciul din runda a treia împotriva lui Tomislav Brkić și Gonzalo Escobar. Nys a devenit primul jucător monegasc care a ajuns în semifinala și finala unui major.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Jumătatea inferioară

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Note

Legături externe
 Draw

Australian Open 2023
ATP Tour 2023